Пунта дел Љано има више значења:

 Пунта дел Љано (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пунта дел Љано, Ел Пахон (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику